

Biografia
Ricevette un'educazione tedesca e, contro il volere del padre, sposò il barone Adolf von Lützow al fianco del quale rimase nelle campagne del 1813-14-15. Separatasi da questi nel 1825, ebbe una relazione di circa quindici anni con il drammaturgo e romanziere Carl Leberecht Immermann.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni